Віктор Альгараньяс (ісп. Víctor Algarañaz, 6 квітня 1926 — ?) — болівійський футболіст, що грав на позиції нападника за клуб «Літораль».
 Кармело Альгараньяс (ісп. Carmelo Algarañaz, нар. 27 січня 1996) — болівійський футболіст, нападник клубу «Орієнте Петролеро».